

Patronyme

Maison de Savelli 
La Maison de Savelli est une famille patricienne du Latium, dont les principaux membres furent :
 Innocenzo Savelli (mort en 1133), cardinal italien ;
 Bertrando Savelli (mort vers 1222), cardinal italien ;
 Cencio Savelli (mort en 1227), nom de naissance du pape Honorius III ;
 Domenico Savelli (1792-1864), cardinal italien ;
 Éliane Savelli (1929-), joueuse française de basket-ball ;
 Fabrizio Savelli (1607-1659), cardinal italien ;
  (mort en 1649), prince et commandant italien ;
 Giacomo Savelli (mort en 1287), nom de naissance du pape Honorius IV ;
 Giacomo Savelli (1523-1587), cardinal italien ;
 Giovanni Battista Savelli (vers 1422-1498), cardinal italien ;
 Giulio Savelli (1574-1644), cardinal italien ;
 Paolo Savelli (1622-1685), cardinal italien ;
 Silvio Savelli (1550-1599), cardinal italien.

Autres personnalités 
 Éliane Savelli (1929-), joueuse française de basket-ball ;
 Horace Savelli (1906-1998), officier et Compagnon de la Libération français ;
 Innocenzo Savelli (mort vers 1133), cardinal italien ;
 Jean-Noël Savelli (1853-1917), militaire et explorateur français ;
 Jean-Pierre Savelli (1949-), chanteur et musicien français, membre du duo Peter et Sloane ;
  (1933-), photographe argentin.

Toponyme 
 Savelli est une commune italienne de la région Calabre.

Autres 
 Le palais Savelli, qui s'appuie sur les vestiges du théâtre de Marcellus à Rome.
 Le palais Savelli, situé dans la ville d'Albano Laziale.

Patronyme italien